Pfennigbrücke ist der Name von Brücken und ehemaligen Brücken:

in Deutschland:
 Pfennigbrücke (Bremen), ehemalige Fußgängerbrücke über die Kleine Weser in Bremen; siehe Große Weserbrücke → Lagebeziehungen
 Pfennigbrücke (Celle), Allerbrücke, in Celle, Landkreis Celle, Niedersachsen
 Pfennigbrücke (Weißenfels), Saalebrücke, in Weißenfels, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

außerhalb Deutschlands:
 Pfennigbrücke (Opole), Mühlgrabenbrücke, in der kreisfreien Stadt Opole (Oppeln), Polen
 Pfennigbrücke (Tilsit), Tilsebrücke, in Sowetsk (Kaliningrad) (Tilsit), Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 5-Pfennigs-Brücke: Schwimmbrücke Holtey